Arcadio Zentella puede referirse a:
 Arcadio Zentella Priego (1844 - 1920), escritor mexicano nacido en Tabasco;
 Arcadio Zentella y Sánchez Mármol (1872 - 1950), poeta y periodista mexicano, nacido en Tabasco.